Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Gritti – doża Wenecji
 Carillo Gritti – katolicki duchowny